Борское — название населённых пунктов.

Россия 
 Борское — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Борское — село в Борском районе Самарской области.

См. также 
 Борское сельское поселение
 Сельское поселение Борское
 Борский
 Борская